Nizas ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Nizas (Gers)
 Nizas (Hérault)